Il singolare  del Brasil Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Nicolás Almagro ma è stato sconfitto nei quarti di finale da David Nalbandian.

In finale Rafael Nadal ha sconfitto lo stesso Nalbandian per 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (campione)
  Nicolás Almagro (quarti di finale)
  Juan Mónaco (secondo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)

  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Albert Ramos (secondo turno)

Wild card 

  Ricardo Mello (primo turno)
  Rafael Nadal (campione)

  Tommy Robredo (primo turno)

Qualificati 

  Guilherme Clezar (primo turno)
  Jorge Aguilar (primo turno)

<ol start="3">
  João Souza (secondo turno)'''</li>
  Paul Capdeville (secondo turno)
</ol>

 Lucky Loser 

  Martín Alund (semifinale)''

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2013
ATP World Tour 2013